Stephani ist eine Bezeichnung für:

 Stephani, Gedenktag des hl. Stephanus, siehe Stefanitag

Stephani ist der Familienname folgender Personen:
 Brigitte Stephani (* 1942), deutsche Volkskundlerin, Kunstkritikerin, Publizistin und Übersetzerin
 Claus Stephani (* 1938), rumänisch-deutscher Ethnologe und Schriftsteller
 Daniel von Stephani (1623–1707), Kammergerichtsrat und Lehnssekretär in Berlin 
 Eduard Stephani (1817–1885), sächsischer und deutscher nationalliberaler Politiker, Vizebürgermeister von Leipzig
 Elisabeth von Stephani-Hahn, deutsche Kunstschriftstellerin, Malerin und Lehrerin
 Floristella Stephani (1930–2007), Schweizer Malerin, Restauratorin
 Franz Stephani (1796–1860), Jurist, badischer Beamter und Oberkirchenrat der badischen Landeskirche
 Franz Stephani (Botaniker) (1842–1927), Botaniker
 Franz von Stephani (1876–1939), deutscher Offizier, Stahlhelmführer und Reichstagsabgeordneter
 Frederick Stephani (1903–1962), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent
 Friedrich Stephani (1796–1869), deutscher Jurist und Abgeordneter 
 Gertrud Stephani-Klein (1914–1995), deutschsprachige Kinderbuchautorin und Publizistin
 Hans Stephani (1935–2003), deutscher Physiker
 Heinrich Stephani (1761–1850), Pädagoge und Schulreformer
 Hermann Stephani (1877–1960), Marburger Musikwissenschaftler
 Joachim Stephani (1544–1623), deutscher Rechtswissenschaftler
 Karl Stephani (1916–1994), österreichischer Offizier und Politiker (SPÖ)
 Karl Johann Stephani (1876–1930), siebenbürgischer Agrarwissenschaftler, Publizist und Kunstsammler
 Kurt Stephani (1866–1949), deutscher Forstwissenschaftler
 Lorenz Stephani (1588–1657), deutscher Rechtswissenschaftler
 Louis von Stephani (1843–1916), preußischer General der Infanterie
 Ludolf Stephani (1816–1887), deutscher Archäologe
 Martin Stephani (1915–1983), deutscher Dirigent und Hochschullehrer
 Matthias Stephani (1570–1646), deutscher Rechtswissenschaftler
 Paul Stephani (1870–1947), deutscher Schularzt
 Petrus Stephani (1616–1660), deutscher Rechtswissenschaftler
 Théodore Stephani (1868–1951), schweizerischer Mediziner
 William Stephani († 1429), schottischer Geistlicher

Siehe auch:
 Haus Stephani, Winzerhaus in Radebeul
 Stefani
 Stefanie
 Steffani
 Stephanskirche
 Stephany